Atterraggio forzato (Forced Landing) – film del 1935 diretto da Melville W. Brown 
Atterraggio forzato (Broken Journey) – film del 1948 diretto da Ken Annakin e Michael C. Chorlton